Серинья́н-дю-Конта́, Серіньян-дю-Конта () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 110 км на північний захід від Марселя, 27 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1046 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2676,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сериньян-дю-Конта на сайті французького Національного інституту географії
 Сериньян-дю-Конта на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сериньян-дю-Конта на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз